De familie Carondelet is een adellijke familie afkomstig uit Franche-Comté.

Enkele telgen 

 Jan I Carondelet (1429-1501), kanselier van Vlaanderen en Bourgondië.
 Claude I Carondelet (1467-1518), raadsman van Karel V.
 Jan II Carondelet (1469-1544), kanselier van Vlaanderen en Bourgondië, raadsman van Karel V en aartsbisschop van Palermo.
 Ferry Carondelet (1473-1528), aartsdiaken van Besançon, ambassadeur en legaat van paus.
 Francisco Luis Hector de Carondelet (1747-1807), gouverneur van Louisiana en Florida.

Gedeeltelijke stamboom

Referenties
 
 Carondelet, in Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe 22 (1865), pp. 137-138.
Frans adellijk huis